Drougge är ett svenskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i september 2018 uppger att 316 personer med namnet var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Drougge 
 Carl Teodor Drougge (1819–1880), dekorations- och glasmålare
 Georg Drougge (1916–1999), ingenjör
 Ida Drougge  (född 1990), politiker, moderat
 Johan Adolf Drougge (1867–1956), läkare och porträttmålare
 Lise Drougge (född 1919), författare, dramatiker och bildkonstnär
 Mats Drougge (född 1961), musiker, journalist och marknadsförare
 Unni Drougge (född 1956), författare, krönikör och journalist

Källor

Svenska efternamn